Ац может означать:
 Ац (река) — река в Краснодарском крае.
 Ац, Габриэл Фернандо — бразильский футболист.